

Lisboa, Portugal
 Campolide — freguesia
Estação Ferroviária de Campolide

Outros usos
Campolide (álbum) — de Sérgio Godinho

Desambiguações de topônimos